Antic Egipte:
 Mut (deessa egípcia), dona d'Amon i mare de Khonsu, vegeu llista de personatges de la mitologia egípcia#M
 Amon-Mut-Khonsu, triada tebana de deus: Amon, Mut i Khons
 Toponímia:
 Mut (Turquia)
 Son Mut Vell, possessió del terme de Llucmajor, Mallorca 
 Temple de Mut, temple de l'Antic Egipte a Karnak (avui a Luxor).
 Zoologia:
 Ànec mut (Cairina moschata), espècie pròpia de l'Amèrica tropical distribuïda des del sud de Mèxic fins a l'est del Perú i el nord de l'Uruguai
 Ànec mut del Penedès anàtid de l'espècie Cairina moschata que criat en les condicions reglamentades gaudeix de la Denominació Comarcal de Producte de Qualitat 
 Cigne mut (Cygnus olor), ocell de la família dels anàtids 
 Biografies:
 Mut-Ashkur, rei d'Assíria, fill i successor d'Ishme-Dagan I segons la llista reial assíria.
 Antoni Mut Calafell (Palma, 1928), historiador i arxiver mallorquí.
 Antoni Mut Tomàs (Llucmajor, ~1421-1484), polític mallorquí.
 Maties Mut Romaguera (Llucmajor, 1639 - Palma, 1724), cronista mallorquí.
 Andreu Vidal Mut, (Llucmajor, 1859-1932), glosador mallorquí.
 Gaspar Oliver Mut (Llucmajor, 1952), és un empresari i polític conservador mallorquí 
 Miscel·Lània:
 Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, grup de folklore de les Terres de l'Ebre, creat l'any 1992.
 Mapa mut, mapa amb finalitats didàctiques on manquen els noms dels països o accidents, la llegenda explicativa zona o bé títols explicatius
 Vi mut, vi blanc o negre en el que la fermentació s'ha aturat amb l'addició d'alcohol vínic, d'aiguardent o de most 
 Cinema mut, tipus de cinema que no té so pregravat i sincronitzat, especialment pel que fa als diàlegs parlats
 Mudesa, incapacitat de parlar